Bufet (àpat), àpat servit sobre una taula que consisteix principalment en el fet que els comensals se serveixen a discreció dels aliments
 Bufet (moble), moble que s'utilitza per a guardar-hi la vaixella i altres estris destinats al servei de taula
 Patata del bufet, producció tradicional de patata cultivada a Catalunya
 Bufet d'advocats, empresa que brinda serveis jurídics amb un equip fix de lletrats o advocats